L'edizione 1998-1999 della Türkiye 1.Lig vide la vittoria finale del Galatasaray Istanbul.

Capocannoniere del torneo fu Hakan Şükür (Galatasaray Istanbul), con 19 reti.

Classifica finale

Verdetti
Galatasaray Istanbul Campione di Turchia 1998-1999.
Sakaryaspor, Çanakkale Dardanelspor e Karabükspor retrocesse in Türkiye 2.Lig.

Calcio nel 1998
Calcio nel 1999
Campionato turco di calcio